Almost Happy (album), album van K's Choice
 Almost Happy (single), titelnummer van bovenstaand album